Levinson ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Levinson (1939–2015), deutsche Zoologin und Entomologin
 Arthur D. Levinson (* 1950), US-amerikanischer Molekularbiologe und Manager
 Barry Levinson (* 1942), US-amerikanischer Filmregisseur
 Charles Levinson (1920–1997), kanadischer Autor und Gewerkschafter
 Charles Gerstle Levinson (1905–2007), US-amerikanischer Schauspieler, siehe Charles Lane (Schauspieler, 1905)
 Dan Levinson (* 1965), US-amerikanischer Jazz-Musiker
 Gerald Levinson (* 1951), US-amerikanischer Komponist
 Hermann Levinson (1924–2013), deutscher Biologe und Physiologe
 Jack Louis Levinson (1916–1989?), Bürgermeister von Windhoek
 Jay C. Levinson (1933–2013), US-amerikanischer Unternehmensberater
 Jennifer Levinson (* 1991), US-amerikanische Theater- und Filmschauspielerin, Drehbuchautorin und Filmproduzentin 
 Mon Levinson (1926–2014), US-amerikanischer Op-Art-Künstler

 Norman Levinson (1912–1975), US-amerikanischer Mathematiker
 Olga Levinson (1918–1989), namibisch-südafrikanische Kunstmäzenin und Autorin
 Paul Levinson (* 1947), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Pnina Navè-Levinson (1921–1998), israelische Judaistin und Autorin
 Richard Levinson (1934–1987), US-amerikanischer Filmproduzent und Drehbuchautor
 Ronald B. Levinson (1896–1980), US-amerikanischer Philosoph
 Salmon Oliver Levinson (1865–1941), amerikanischer Anwalt
 Sam Levinson, US-amerikanischer Drehbuchautor und Regisseur
 Shelley Levinson (* 1943), US-amerikanische Filmregisseurin und -produzentin
 Stephen C. Levinson (* 1947), britischer Linguist, Direktor am Max-Planck-Institut für Psycholinguistik
 Yehoshua Levinson (1932–2008), litauisch-israelischer Physiker

Levinson bezeichnet das Unternehmen:
 Mark Levinson, Hersteller von Hifi-Komponenten

Siehe auch:
 Levinsohn
 Levison